Pudor ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Pudor (geb. Emma Meves, Pseudonym Theodor Rapp; 1851–??), deutsche Schriftstellerin 
 Friedrich Pudor (1835–1887), deutscher Musiker und Musikpädagoge 
 Friedrich Pudor (General) (1863–??), deutscher Generalmajor 
 Fritz Pudor (1899–1977), deutscher Wirtschaftspublizist
 Hans Herbert Pudor (1902–1963), Schauspieler, 1952 Intendant des wieder aufgebauten Stadttheaters Bremerhaven
 Heinrich Pudor (1865–1943), deutscher Publizist und Naturist
 Karl Heinrich Pudor (1777–1839), deutscher Altphilologe und Lehrer
 Richard Pudor (1875–1950), deutscher Kaufmann und Politiker, MdL Sachen